Proskourine (masculin ; ) ou Proskourina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Svetlana Proskourina (1948-), réalisatrice russe
 Vladimir Proskourine (1945-), footballeur russe

Patronyme russe